Luiz Antonio Voss Campos (Tatuí (SP), 16 de novembro de 1952) é um advogado, e político brasileiro, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Foi vice-prefeito de Tatuí por dois mandatos alternados, 1993-1996 e 2009-2012. Foi também vereador duas vezes nos mandatos 1989-1992 e 2005-2008.

Origem

Nascido em Tatuí, é formado em Direito pela FKB de Itapetininga. Entrou para o funcionalismo público em 1983, e a partir de 1988 entra para a política.

Corriqueiramente, também é convidado para apresentar eventos e festividades.

Vida Política

Sua carreira política começa com as eleições de 1988, para o mandato 1989-1992, em sua primeira eleição como vereador, foi eleito como sétimo mais votado.

Em 1994, se candidata para deputado estadual, mas é somente o segundo mais votado em Tatuí, atrás de Borssato, e não consegue a vaga na câmara dos deputados.

Em 1996, se candidata para prefeito de Tatuí, termina o pleito em terceiro, atrás do eleito Borssato, e do segundo colocado Wanderley Bocchi

Em 2000, pela primeira vez se candidata a vice-prefeito, na chapa de Wanderley Bocchi, mas termina a eleição em segundo.

Câmara, Secretaria e Prefeitura

Desde 1992 longe do poder público, Voss, consegue se reeleger como vereador em 2004, para o mandato 2005-2008.

Passa também a fazer parte da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Tatuí para os biênios 2005-2006 e 2007-2008.

Em 2006, se candidata novamente para deputado estadual, embora tenha sido o candidato mais votado de Tatuí, não foi o suficiente para conseguir o cargo, foi suplente.

Em 2008, Voss é convidado por Gonzaga, para ser seu novo vice, substituindo Vicentão, que mudou de partido.

Assim após a reeleição de Gonzaga, pela segunda vez, Voss é eleito vice-prefeito de Tatuí para o mandato 2009-2012. Adendo a isso, também se mantém na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Tatuí, por mais dois biênios, 2009-2010 e 2011-2012.

Eleições 2012

Em 2012, tenta a reeleição como vice-prefeito, agora ao lado de Luiz Paulo, já que Gonzaga, já havia se reelegido.

Porém dessa vez não consegue a vice-prefeitura, com Luiz Paulo terminando o pleito em segundo lugar atrás do eleito Manu.

Ligações externas 

 
 
 
 

Naturais de Tatuí
Políticos de Tatuí
Vice-prefeitos de Tatuí
Vereadores de Tatuí
Secretários municipais de Tatuí